Osoby o tym nazwisku:
 Jewgienij Abaszejew – radziecki funkcjonariusz służb bezpieczeństwa
 Piotr Abaszejew – radziecki tancerz, baletmistrz, pedagog